Чеський Кубок пойштовни 1998 — міжнародний хокейний турнір у Чехії в рамках Єврохокейтуру, проходив 3—6 вересня 1998 року у Зліні.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; %ВК = відбитих кидків (у %)

Найкращі гравці турніру

Команда усіх зірок

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  
 Архів  

 
Чеські хокейні ігри
1998 у хокеї з шайбою 
Хокей у Чехії
1998 у Чехії
Вересень 1998